Суперкубок Румунії з футболу 2016 — 18-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 липня 2016 року між чемпіоном Румунії клубом Астра і володарем кубка Румунії клубом Клуж.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt  

2016
Румунія
Липень 2016
2016 у румунському спорті